Arco – sposób wydobycia dźwięku na instrumentach smyczkowych za pomocą smyczka.
 Arco – ród

Miejscowości
 Arco – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Trydent-Górna Adyga, w prowincji Trydent.
 Arco – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Butte.
 Arco – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Lincoln.

Osoby
 Georg Graf von Arco – niemiecki naukowiec i wynalazca z dziedziny radiotelegrafii i radiofonii.
 Joseph Adam von Arco – austriacki duchowny katolicki.